

Patronyme 

 Ahmed Boussaïd, joueur de handballeur algérien ;
 Mohamed Boussaïd (né en 1961), haut fonctionnaire et homme politique marocain ;
 Mustapha Boussaid (né en 1981), footballeur algérien.

Toponymes 

 Beni Boussaïd, commune de la wilaya de Tlemcen en Algérie ;
 Daïra de Beni Boussaid, daïra d'Algérie située dans la wilaya de Tlemcen ;
 Sidi Boussaid, commune de la wilaya de Mascara en Algérie.